

Geografia

Germania 
 Wagenhausen – comune nel circondario di Cochem-Zell (Renania-Palatinato)

Svizzera 
 Wagenhausen – comune nel distretto di Frauenfeld (Canton Turgovia)